Racket — язык программирования, диалект Scheme, ранее известный как PLT Scheme
 The Racket — фильм в жанре криминальной драмы 1928 года
 Рэкет — вымогательство, обычно принимающее формы организованной преступности

См. также 
 Рэкетс — разновидность тенниса